Венсесла́у-Брас () может означать:
 Венсеслау-Брас (микрорегион) — микрорегион в бразильском штате Парана.
 Венсеслау-Брас — муниципалитет в бразильском штате Минас-Жерайс.
 Венсеслау-Брас — муниципалитет в бразильском штате Парана.

См. также 
 Брас, Венсеслау — президент Бразилии (1914—1918).